Walbert steht für:

 Walbert (Missouri), Geisterstadt im Franklin County (Missouri)

Walbert oder Walbertus ist der Name folgender Personen:
 Heiliger Walbert (um 595–670), Abt des Klosters Luxeuil, Heiliger der römisch-katholischen Kirche, siehe Waldebert von Luxeuil
 Walbert, Gaugraf im Lerigau (bezeugt 834–872), siehe Waltbert
 Walbertus von Minden, Bischof von Minden (902–905), siehe Adalbert von Minden
 Walbertus, Bischof von Hildesheim (908/909–919), siehe Waldbert von Hildesheim

Walbert ist der Familienname folgender Personen:
 Helmut Walbert (1937–2008), deutscher Schriftsteller, Kinderbuch- und Hörspielautor
 Kate Walbert (* 1961), US-amerikanische Schriftstellerin
 Kurt Walbert (* 1942), österreichischer Manager